

Religione 
Jubus – individuo di religione ebraica che pratica meditazioni buddistiche.

Zoologia 
Jubus – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae